Сборная Хорватии по футболу с перерывами представляет страну в международных футбольных соревнованиях с 1940 года. Хорватский футбольный союз был основан ещё в 1912 году, а в 1941 году стал членом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Свой первый официальный международный матч команда провела 2 апреля 1940 года, в котором разгромила сборную Швейцарии со счётом 4:0. В 1993 году Хорватия присоединилась и к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По состоянию на конец 2022 года наибольшее количество матчей (162) за сборную Хорватии провёл Лука Модрич. Он дебютировал на международной арене 1 марта 2006 года в товарищеском матче против Аргентины (3:2), выйдя в основном составе, и продолжает выступать за национальную команду и по сей день. Лучшим же бомбардиром сборной Хорватии является с 45 забитыми голами является Давор Шукер.

В данном списке перечислены все футболисты сборной Хорватии, проведшие хотя бы один матч за национальную команду в период с 1990 года (игроки, выступавшие за Хорватию в 1940-е годы, выделены в отдельный список и здесь не учитываются). По каждому из них представлена следующая информация: имя и фамилия на хорватском языке, годы жизни, количество матчей и игр за сборную, даты первых и последних матчей в составе команды Хорватии. В примечаниях даны ссылки на источники информации по каждому игроку. Футболисты перечислены в порядке дебюта за сборную Хорватии, доступна сортировка игроков по количеству матчей и голов за команду (осуществляется с помощью нажатия на соответствующие стрелки в шапке таблицы).

Список обновлен 31 декабря 2022 года. Последний матч: 17 декабря 2022, Хорватия — Марокко 2:1.

Список игроков

Примечания

Ссылки 
 Список игроков сборной Хорватии на сайте EU-Football.info

Хорватия